Натуральне число 958
 958 рік до нашої ери
 958 рік нашої ери